Coupe de Luxembourg är en årlig cupturnering i volleyboll för damklubblag i Luxemburg. Den organiseras av Fédération Luxembourgeoise de Volleyball sedan 1966.

Resultat per år

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats 

Volleybolltävlingar i Luxemburg
Luxemburg